Hlídač č. 47 může být:

 Hlídač č. 47 (kniha) – román od Josefa Kopty z roku 1926
 Hlídač č. 47 (film, 1937) – český film režiséra Josefa Rovenského z roku 1937 natočený na námět knihy od Josefa Kopty
 Hlídač č. 47 (film, 1951) – americký film režiséra Hugo Haase z roku 1951 natočený na námět knihy od Josefa Kopty pod názvem Pickup
 Hlídač č. 47 (film, 2008) – český film režiséra Filipa Renče z roku 2008 natočený na námět knihy od Josefa Kopty